Carl Christoffer Gjörwell est un nom qui peut désigner :
 Carl Christoffer Gjörwell l'Ancien (1731-1811), un homme de presse suédois,
 Carl Christoffer Gjörwell le Jeune (1766-1837), un architecte suédois.